Рейс 245 может иметь следующие значения:
 Рейс 245 Air-India
 Рейс 245 Аэрофлота